Toft – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Toft – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Toft – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Toft – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)